De CEV Cup is een Europese competitie voor clubteams in het vrouwenvolleybal die elk jaar wordt gehouden. De eerste editie was in 1972/73. 

1972 tot 2000 - CEV Cup Winner's Cup
2000 tot 2006 - Top Teams Cup
2007 CEV Cup

Winnaars van de CEV Cup 

Volleybalcompetitie
Vrouwenvolleybal